La Moscovie est le nom latin de la ville de Moscou et de sa région. 
 C'est le nom historique de la Russie jusqu'au . Il fait donc référence successivement :
à la Grande-principauté de Moscou (1340–1547) ;
au Tsarat de Moscou (1547–1721) avant son officialisation en tant qu'empire, par Pierre le Grand.